Helmand, une province du sud-ouest de l'Afghanistan.
 Helmand, une rivière du sud-ouest de l'Afghanistan et de l'est de l'Iran.

Homonymie de toponyme